Екатерина Дашкова: Дашкова, Екатерина Ивановна (1907—1979) — Герой Социалистического Труда, свинарка. 
 Да́шкова, Екатерина Романовна (1743—1810) — подруга и сподвижница императрицы Екатерины II, участница государственного переворота 1762 года.